Струнская:

 Струнская, Анна — американская писательница первой половины XX века, социалистка, близкая подруга Джека Лондона.
 Струнская, Роза — социалистка, младшая сестра Анны Струнской.